Marie z Moliny (1265–1321) byla jako manželka Sancha IV. Kastilského královnou Kastilie a Leónu. Vládla jako regentka za svého nezletilého syna Ferdinanda IV. a později za vnuka Alfose XI..

Život 
Marie se narodila jako dcera Alfonse z Moliny a Mayor Alfonso de Menezes. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Alfons IX. Leónský a Berenguela Kastilská.

V roce 1282 se provdala za svého bratránka Sancha, syna Alfonse X., přestože výjimka pro sňatek mezi příbuznými nebyla dříve udělena. Po smrti Alfonse X. se stala královnou Kastilie a Leónu a byla korunována spolu se svým manželem v Toledské katedrále. I když byl pár nucen oddělit se od Říma a ostatních, Sancho byl rozhodnut svou manželku ctít a přenesl na ni mnoho povinností, včetně regentství za jejich syna po své smrti. Sanchova vláda netrvala dlouho, zemřel v roce 1295.

Po smrti Sancha IV. se stal králem jeho desetiletý syn Ferdinand IV. Sancho určil Marii za jedinou vladařku, byla však nucena dělit se o moc se Sanchovým strýcem, Jindřichem Kastilským, mladším bratrem Alfonse X. Ferdinandova vláda byla napadána koalicí, která zahrnovala jeho strýce, infanta Jana, jeho bratrance infanty de la Cerda (syny Ferdinanda de la Cerda, nejstaršího syna Alfonse X.), jakož i Jakuba II. Aragonského a Dinise I. Portugalského.

Manželským spojenectvím, dary v podobě území a chytré politiky, byla Marie schopna dovést Ferdinandovy nároky k vítězství, ačkoli to nebylo snadné. Marie sestavila svou vlastní koalici, opírající se o kastilské kortesy, které potvrdily její autoritu, a pohráváním si s mocným rodem Haro proti rodu Lara, který podporoval opozici. Občanská válka pokračovala několik let, a Mariin spoluregent byl často spíše protivníkem, než obráncem nároků svého prasynovce. Kolem roku 1300 se začala aliance proti Ferdinandovi IV. hroutit, protože jeden z jeho úhlavních nepřátel, Juan Núñez de Lara, byl zajat a později se s mladým králem usmířil. Portugalsko se vrátilo ke spojenectví s Ferdinandem s příslibem sňatku portugalské princezny Konstancie s mladým kastilským králem. Mariino vítězství se zdálo být zpečetěno v roce 1301, když papež Bonifác VIII. konečně vydal bulu, kterou legitimoval její manželství a její potomky. Nakonec už jen Aragonie podporovala nároky na trůn Alfonsa de la Cerda a jeho bratra. I aragonská podpora však skončila smlouvou mezi Aragonií a Kastilií o několik let poději.

Marie z Moliny zemřela v roce 1321 ve Valladolidu.

Potomci 
 Isabela Kastilská (1283–1328) ∞ Jakub II. Aragonský; Jan III. Bretaňský
 Ferdinand IV. Kastilský (1285–1312) ∞ Konstancie Portugalská
 Alfons (1286–1291)
 Jindřich (1288–1299)
 Petr (1290–1319) ∞ Marie Aragonská, dcera Jakuba II. Aragonského
 Filip Kastilský (1292–1327) ∞ Markéta de la Cerda, dcera Ferdinanda de la Cerda
 Beatrix Kastilská (1293–1359) ∞ Alfons IV. Portugalský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Kastilské královny
Leónské královny
Regentky
Kastilští regenti
Královny matky
Úmrtí ve Valladolidu
Pohřbení ve Valladolidu
Narození v roce 1265
Úmrtí 1. července
Úmrtí v roce 1321
Ženy